

Persone 
 Michail Viktorovič Kočubej – ufficiale russo (1816-1874)
 Viktor Pavlovič Kočubej – diplomatico russo (1768-1834)
 Viktor Sergeevič Kočubej – ufficiale russo (1860-1923)

Cinema 
 Kočubej (Кочубей) – film del 1958 diretto da Jurij Nikolaevič Ozerov